Scarabeo – termine che indica i coleotteri del genere Scarabaeus o quelli della famiglia Scarabaeidae o della superfamiglia Scarabaeoidea
Scarabeo – titolo della versione più nota in Italia del gioco da tavolo Scrabble
Scarabeo – modello di scooter della Aprilia
Scarabeo – amuleto indossato dagli antichi Egizi
Scarabeo – personaggio malvagio dei fumetti della Marvel

Altri progetti